SAETA puede referirse a:
 La empresa argentina Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor.
 La aerolínea ecuatoriana Sociedad Anónima Ecuatoriana de Transportes Aéreos.
 La aerolínea peruana Servicios Aéreos Tarapoto.
 Saeta nombre comercial del canal 10 de Montevideo, Uruguay.